Александр Елизаров:
 Елизаров, Александр (1892—?) — российский легкоатлет.
 Елизаров, Александр Леонидович (1965) — российский самбист.
 Елизаров, Александр Матвеевич (род. 1952) — советский биатлонист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Елизаров, Александр Михайлович (род. 1954) — советский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.